Fangschuss bezeichnet:
 Fangschuss (Jagd), mit dem der Jäger bereits verletztes Wild endgültig tötet
 Fangschuss (Torpedo), mit dem ein bereits getroffenes Schiff endgültig versenkt werden soll
 abwertende Bezeichnung für den Gnadenschuss
 Tatort: Fangschuss, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2017)

Der Fangschuss bezeichnet:
 Der Fangschuss (Originaltitel: Le Coup de Grâce), Roman von Marguerite Yourcenar
 Der Fangschuß, Verfilmung des Romans von Yourcenar

Siehe auch:
 Gnadenschuss